Піаніст — професія
 Піаніст (фільм) — фільм 2002 року режисера Романа Поланськи.
 Піаністка (роман) — роман 1983 року австрійської письменниці Ельфріди Єлінек.
 Піаністка (фільм) — фільм 2001 року на основі роману режисера Міхаеля Ганеке.